Étienne, parfois appelé , pape élu en 752 (aujourd'hui effacé des listes officielles) ;
 , parfois appelé , pape de 752 à 757 ;
 , patriarche de Constantinople de 925 à 927 ;
 , évêque de Clermont en Auvergne, de 942 à 984 environ ;
 , roi de Croatie de 1030 à 1058 ;
  (v. 1101-1131), roi de Hongrie et de Croatie de 1116 à 1131 ;
 , duc de Bavière de 1347 à 1375 ;
 , prince et coprince de Moldavie dans la période de 1433 à 1445.
  d'Auxonne (1172 – 1241), comte de Mâcon et de Vienne.
 Étienne II , (mort en 1353) ban de Bosnie de 1322 à 1353
 Étienne II (1557-1606), prince de Transylvanie 1605-1606. 
 Étienne II ou Étienne-Henri († ), comte de Blois de 1089 à 1102 

 Étienne II catholicos d'Arménie  (vers  929 à 930 ou  931 à 932)
ru:Этьен II